Le sigle IBK peut désigner Ibrahim Boubacar Keïta (1945-2022), un homme d'État malien, président de la République de septembre 2013 à août 2020.
 ÍBK Keflavík est un club islandais de football basé à Reykjanesbær.